Pedestal steht für:
 Pedestal, Titel auf dem Album The Dutchess von Fergie
 Pedestal, Titel auf dem Album Dummy (Album) von Portishead
 Operation Pedestal, britische Kriegsoperation
 Pedestal, Fahrstativ für Studiokameras, siehe Elektronische Kamera

Siehe auch:
 Piedestal (Begriffsklärung)